HDA oder HdA steht für:
 Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens
 Handbuch der Altertumswissenschaft
 Haus der Abgeordneten, siehe Preußisches Abgeordnetenhaus
 Haus der Astronomie in Heidelberg
 Head-Disc-Assembly, Bereich einer Festplatte
 Helicase-dependent Amplification, Methode zur Vervielfältigung von DNA
 High Definition Audio Interface, Spezifikation für Audio-Chips
 Hochschuldidaktische Arbeitsstelle
 Hochschule Darmstadt
 Hochschulring Deutscher Art, siehe Deutscher Hochschulring
 Humanisierung des Arbeitslebens, Forschungs- und Umsetzungsprogramm
 Cathay Dragon (ICAO-Code), chinesische Fluggesellschaft
 Ein Shemer Airfield (IATA-Code), israelischer Militärflughafen

Siehe auch:
 Haus der Architektur

HDA